Densospora är ett släkte av svampar. Densospora ingår i divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Densospora